Het Ladbrokes.com World Darts Championship 2012 was de negentiende editie van dit officieuze wereldkampioenschap darts dat gehouden werd in Alexandra Palace in Londen. De Engelsman Adrian Lewis verdedigde met succes zijn titel. In de finale won hij met 7-3 zege van zijn landgenoot Andy Hamilton. Het toernooi ging van start op 15 december 2011 en eindigde op 2 januari 2012 met onderbrekingen tijdens de kerstdagen en oudjaar. In de eerste ronde speelden er 72 spelers mee, waarvan er eerst nog zestien een voorronde moesten spelen.

Verslag 
Favorieten als Raymond van Barneveld en Phil Taylor lagen vroeg uit het toernooi. Daarentegen schreef Kim Huybrechts geschiedenis door als eerste Belg de kwartfinale van het WK te halen. In die kwartfinales werd Huybrechts uitgeschakeld door Andy Hamilton, terwijl aan de andere kant van het schema James Wade in een spannende partij de beslissende leg naar zich toe trok ten koste van drievoudig wereldkampioen John Part.

In de eerste halve finale won de lager geplaatste Andy Hamilton van de Australiër Simon Whitlock met 6–5. Tijdens de tweede halve finale tussen Adrian Lewis en James Wade liep Lewis, bij een 0–2 achterstand enkele malen van het podium omdat hij bij het gooien gehinderd zou zijn door de luchtcirculatie. Na met 1–5 achter te zijn gekomen won hij alsnog de wedstrijd met 6–5. In de finale prolongeerde Adrian Lewis relatief eenvoudig zijn titel door Hamilton met 7–3 te verslaan.

Schema

Voorronde

Hoofdtoernooi 

 Denis Ovens trok zich terug vanwege een rugblessure nadat Kevin Munch 1-0 voor stond in sets.

Prijzengeld
Tijdens dit toernooi was er een prijzenpot van in totaal 1.000.000 pond, hetzelfde bedrag als het jaar ervoor. Het prijzengeld was als volgt verdeeld:
 Winnaar: 200.000
 Finalist: 100.000
 Halve finale: 50.000
 Kwartfinale: 25.000
 Derde ronde: 15.000
 Tweede ronde: 10.000
 Eerste ronde: 6.000
 Voorronde: 3.500
 9-darter: 10.000

Darts in 2012
2012